Miejscowości na Ukrainie:
 Sawińce – wieś w rejonie jarmolinieckim należącym do obwodu chmielnickiego
 Sawińce – wieś w rejonie trościańskim obwodu winnickiego